Тэр:
 Тэр, Отакар (1880—1917) — чешский поэт, писатель, драматург, литературный критик и переводчик.
 Тэр мэйтс — российская инди-группа.

См. также 
 
  — многозначная аббревиатура